Blumenfeld est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Blumenfeld est un mot allemand composé de Blumen, pluriel de Blum, qui signifie « fleurs », et de Feld qui signifie « champ ». Blumenfeld signifie donc « champ de fleurs ».

Patronyme 

  (1952-), acteur américain ;
  (1983-), acteur israélo-américain ;
 , biochimiste israélienne ;
 Benjamin Blumenfeld (1884-1947), joueur d'échecs russe ;
 Erwin Blumenfeld (1897-1969), photographe allemand ;
 Felix Blumenfeld (1863-1931), chef d'orchestre, pianiste, compositeur et enseignant ;
  (1923-), compositeur ;
 Henry Blumenfeld (1893-1920), peintre russe ;
  (1958-), musicien américain ;
 Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, animateur de télévision chilien ;
  (1864-1948) ;
 Samuel Blumenfeld (1963-) est critique de cinéma au journal Le Monde et auteur de plusieurs ouvrages ;
 Samuel Blumenfeld (1927-2015), auteur américain ;
  (1907-2005), chroniqueur et auteur américain ;

Autre 
 Gambit Blumenfeld, ouverture aux échecs.

Références 

Patronyme allemand
Patronyme juif